Die European Open 2001 waren ein Turnier der Snooker-Saison 2001/02, das vom 23. November 2001 bis zum 1. Dezember 2001 im Mediterranean Conference Centre in der maltesischen Hauptstadt Valletta ausgetragen wurde. Das vorhergegangene Turnier, der Malta Grand Prix 2000, wurde von Ken Doherty gewonnen. Dieser verlor im Halbfinale mit 4:6 gegen Stephen Hendry, der später mit 9:2 Joe Perry besiegte.

Preisgeld

Turnierplan 
Quelle:

Finale

Einzelnachweise 

2001
Snookerveranstaltung 2001
Billardturnier in Valletta